|-
| 184701 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184702 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184703 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184704 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184705 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184706 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184707 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184708 - || || 30 de setembre de 2005 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar
|-
| 184709 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184710 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184711 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184712 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184713 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184714 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184715 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184716 - || || 26 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184717 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184718 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184719 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184720 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184721 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184722 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184723 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184724 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184725 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184726 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184727 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184728 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184729 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184730 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184731 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184732 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184733 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184734 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184735 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184736 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184737 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184738 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184739 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184740 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184741 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184742 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184743 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184744 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184745 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184746 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184747 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184748 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184749 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184750 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184751 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184752 - || || 24 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184753 - || || 24 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184754 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184755 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184756 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184757 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184758 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184759 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184760 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184761 - || || 24 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184762 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184763 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184764 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184765 - || || 25 de setembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 184766 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184767 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184768 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184769 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184770 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184771 - || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184772 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184773 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184774 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184775 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184776 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184777 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184778 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184779 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184780 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184781 - || || 4 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184782 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184783 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184784 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184785 - || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184786 - || || 8 d'octubre de 2005 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 184787 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184788 - || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184789 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184790 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184791 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184792 - || || 6 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184793 - || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184794 - || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184795 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184796 - || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184797 - || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184798 - || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184799 - || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184800 - || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

4